Guerra di liberazione svedese  – conflitto avvenuto tra il 1521 e il 1523 in cui il nobile svedese Gustavo Vasa fu in grado di deporre il re danese Cristiano II dal ruolo di reggente dell'Unione di Kalmar in Svezia
 Guerra di liberazione italiana – il complesso di operazioni militari condotte al fianco degli Alleati, impegnati nella Campagna d'Italia, da parte del Regio Esercito e di formazioni partigiane contro l'occupazione nazi-fascista
 Guerra di liberazione bengalese – conflitto armato del 1971 che vide schierati Pakistan dell'est ed India contro Pakistan dell'ovest
 Guerra di liberazione lettone – conflitto avvenuto tra il 1918 e il 1920 sul territorio dell'attuale Lettonia
 Guerra di liberazione eritrea – conflitto avvenuto tra il 1961 e il 1991, scoppiato a seguito dell'annessione dell'Eritrea da parte del governo etiope